Šumná est un toponyme qui peut désigner :

Šumná, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 , un hameau de la ville de Litvínov, dans le district de Most, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 , une colline proche de Klášterec nad Ohří dans le district de Chomutov ;
 le  en ruine situé sur la colline ;
 , un village abandonné situé sur la colline.